Куляб — топоним.

 Куляб — город в Таджикистане.
 Куляб — аэропорт в Таджикистане.
 Куляб — бекство Бухарского эмирата.
 Куляб — железнодорожная станция Таджикской железной дороги в городе Куляб (Таджикистан)